Beinn Mhòr is de naam van verschillende bergen in Schotland.

Beinn Mhòr (South Uist)
Beinn Mhòr (North Uist)